Fouts ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Fouts (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler
 Roger Fouts (* 1943), US-amerikanischer Psychologe und Anthropologe